

Geografia 
 Kokomo – capoluogo della Contea di Howard, Indiana (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Kokomo – gruppo musicale britannico
 Kokomo – singolo dei The Beach Boys del 1988, dall'album Still Cruisin'